Lockheed L–188 Electra, négy légcsavaros gázturbinás utas- és teherszállító repülőgép 
Lockheed L–10 Electra, kétmotoros könnyű szállító repülőgép az 1930-as évekből